Дядька:

 Дядька — фамильярная уменьшительная форма от дядя. Ср. русскую пословицу: В огороде бузина, а в Киеве дядька.
 Дядька — в дворянских семьях приставленный для надзора или ухода за малолетним ребёнком (обычно мальчиком) слуга. Ср. русские пословицы: У кого есть дядька, у того цело дитятко. Каковы где дядьки, таковы и дитятки. Бог батька, Государь дядька!
 Дядька — в армии царской России приставляемый к солдатам-новобранцам опытный солдат из числа старослужащих (обычно унтер-офицер).
 Дядька — в царской России служитель в закрытых мужских учебных заведениях.
 Дядька — у бурлаков на Волге передовой человек на лямке (на бичеве).